New Amsterdam eller Nieuw Amsterdam kan syfta på 

 Nya Amsterdam – ett nederländskt nybygge på den södra delen av Manhattan i staden New York, USA, se Nieuw Amsterdam, Manhattan
 New Amsterdam, Guyana – en stad i Guyana
 Nieuw Amsterdam, Surinam – en huvudort i distriktet Commewijne i Surinam
  Nieuw Amsterdam – en ö i Indiska oceanen, se Amsterdamön, Indiska oceanen

TV-serier 

New Amsterdam (TV-serie 2008) – en amerikansk kriminaldrama TV-serie från 2008
New Amsterdam (TV-serie 2018) – en amerikansk sjukhusdrama TV-serie från 2018

Fartyg
 M/S Nieuw Amsterdam (1983)
 M/S Nieuw Amsterdam (2010)
 T/S Nieuw Amsterdam